La Muntanyeta (el Vendrell), nucli del municipi del Vendrell (Baix Penedès)
 La Muntanyeta (Gósol), accident orogràfic del municipi de Gósol (Berguedà)
 La Muntanyeta (Vilanova i la Geltrú), cim del municipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
 La Muntanyeta (la Garriga), cim del municipi de la Garriga (Vallès Oriental)
 La Muntanyeta (Llobera), cim del municipi de Llobera (Solsonès)
 La Muntanyeta (Montferrer i Castellbò), cim dels municipis de Montferrer i Castellbò i les Valls d'Aguilar (Alt Urgell)
 La Muntanyeta (Olèrdola), edifici del municipi d'Olèrdola (Alt Penedès)
 La Muntanyeta (Roses), entitat de població del municipi de Roses (Alt Empordà)
 La Muntanyeta (Bellcaire d'Empordà), turó pertanyent al Massís del Montgrí (Prepirineus)
 Borda de la Muntanyeta, edifici del municipi d'Alins (Pallars Sobirà)
 Bordes de la Muntanyeta, edifici del municipi d'Alins (Pallars Sobirà)
 Bosc de la Muntanyeta, indret del municipi d'Esterri de Cardós (Pallars Sobirà)
 Cap de la Muntanyeta, cim entre els municipis de Baix Pallars, Soriguera i Sort (Pallars Sobirà)
 Pala de la Muntanyeta, accident orogràfic del municipi de Sort (Pallars Sobirà)